Christian County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Christian County (Illinois)
Christian County (Kentucky)
Christian County (Missouri)